Каррашсалан () — португальская фамилия. Известные носители:

 Каррашсалан, Мануэл Виегаш (1901—1977) — португальский анархо-синдикалист, восточнотиморский предприниматель и политик.
 Каррашсалан, Мануэл (1933—2009) — восточнотиморский политик, основатель партии Тиморский демократический союз (УДТ), активный участник борьбы за независимость; сын Мануэла Каррашсалана-старшего.
 Каррашсалан, Мариу (1937—2017) — восточнотиморский политик, индонезийский политик и дипломат, основатель партии УДТ, губернатор индонезийского Восточного Тимора в 1983—1992, вице-премьер независимого Тимор-Леште в 2009—2010; сын Мануэла Каррашсалана-старшего.
 Каррашсалан, Жуан (1945—2012) — восточнотиморский политик, председатель УДТ в 2002—2012; сын Мануэла Каррашсалана-старшего.
 Каррашсалан, Анжела (род. 1951) — восточнотиморская журналистка, юристка и политическая деятельница; дочь Мануэла Каррашсалана-старшего.
 Каррашсалан Антунеш, Наталия (род. 1952) — восточнотиморская и португальская политическая детельница, депутат португальского парламента в 1999—2009, дипломатический представитель Восточного Тимора в ряде стран; дочь Мануэла Каррашсалана-старшего.